Abu-Hafs Úmar ibn Yahya al-Hintatí conegut per Inti, company del primer mahdi almohade i ancestre dels hàfsides
 Abu-Hafs Úmar I, emir hàfsida
 Abu-Hafs ibn Abi-Bakr (II), emir hàfsida
 Abu-Hafs Úmar ibn Xuayb al-Bal·lutí, primer emir de Creta 827-853
 Abu-Hafs Úmar ibn Jami, savi ibadita del Djabal Nafusa
 Abu-Hafs ibn Sayrí, potentat de Mayurqa (Mallorca)